

События 
 После захвата в 231 году до н. э. греческого города  в Эпире иллирийцы стали часто нападать на италийские торговые суда. Римский Сенат, обеспокоенный ростом пиратства у своих берегов, направил послов в столицу иллирийцев Скодру. В 230 году до н. э. римские послы Гай и Луций Корункании прибыли ко двору царицы-регентши Иллирии Тевты. Требования послов прекратить грабежи вызвали ярость царицы — по возвращении корабль римских послов был атакован иллирийцами, а оба посла убиты. Возмущённые римляне стали готовиться к войне.
 Пергамский правитель Аттал I Сотер разбил под стенами Пергама армию галатов, после чего перестал выплачивать им дань и стал именовать себя царём Пергама, а также приобрёл прозвище Сотер, что в переводе с греческого означает  Спаситель. Эта триумфальная победа позднее была увековечена строительством Пергамского алтаря, частью которого была знаменитая скульптура «Умирающий галл».
 Сатрап Согдианы Евтидем I сверг греко-бактрийского царя Диодота II и основал новую царскую династию Евтидемидов.
 Македоняне потерпели тяжёлое поражение от дарданцев.
 Ван царства Цинь Ин Чжэн (Цинь Шихуанди) разбил армию небольшого царства Хань и захватил его.
 Возникновение государства андхров (буддистская династия Сатавахана) в Центральной Индии.

Люди 
 Консулы Римской республики: Марк Эмилий Барбула (патриций) и Марк Юний Пера (плебей).
 Царь греко-бактрийского царства Евтидем I (ок. 260 до н. э. — ок. 200 до н. э.)
 Царь Каппадокии Ариарат III (? — ок. 220 до н. э.)

Родились 
 Чьеу Да — основатель Намвьета;
 230, ок. — Луций Теренций (ум. после 180 до н. э.), плебейский эдил в 200 и претор в 187 до н. э., управлявший Сицилией;
 230, ок. — Луций Фурий Пурпурион (ум. после 183 до н. э.), римский консул 196 до н. э. Воевал с галлами, неудачно претендовал на цензуру в 184 до н. э.

Скончались 
 Дропион — царь Пеонии
 Адгербал — Карфагенский полководец и флотоводец периода Первой Пунической войны.
 Аристарх Самосский — древнегреческий астроном, математик и философ, впервые предложивший гелиоцентрическую систему мира.
 Тимон из Флиунта (др.-греч. Τίμων, 320—230 гг. до н. э.) — греческий философ-скептик, ученик Пиррона и известный создатель сатирических поэм.

См. также

Примечания

Литература 
 Полибий. Всеобщая история. Вторая книга 
 Карл Беккер. Древняя история. Полное издание в одном томе. Альфа-книга, Москва, 2017, стр. 592